«Найти и уничтожить» (; другое название — «Найти и ликвидировать») — кинофильм 1995 года режиссёра Дэвида Салле по пьесе Говарда Кордера. В главных ролях — Деннис Хоппер, Роберт Нэппер и Гриффин Данн.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю Мартина Миркхайма, жизнь которого приходит к полному краху: его брак разваливается на глазах, а бизнес приносит лишь долги. Мартин решает изменить свою жизнь и стать кинопродюсером, экранизировав книгу доктора Уокслинга. Чтобы получить авторские права на книгу, Мартин и его ассистентка Мари едут в Нью-Йорк. Они планируют встретиться с Уокслингом, но вместо этого оказываются втянутыми в опасный водоворот событий.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Детективные фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1995 года
Независимые фильмы США